Кросовер ()

 Кросовер — універсал (хетчбек) підвищеної прохідності, легковий автомобіль, з повним приводом і виконаний в стилістиці повнорозмірного позашляховика.
 Кросовер — клас електронних фільтрів, що використовується у звукових технологіях високого класу.
 Кросовер — патч-корд
 Кросовер — музичний термін на окреслення напрямку, що є поєднанням двох або кількох інших. Початково термін використовувався на окреслення поєднання треш-металу і хардкор-панку (наразі називають «кросовер-треш»).
 Кросовер (сюжет) — художній твір (книга, фільм, відеогра і т.ін.) або окремий його сюжет, у якому змішуються елементи (персонажі, локації тощо) двох (або більше) незалежних творів. У більш широкому розумінні — це об'єднання двох і більше незалежних «авторських всесвітів».

Див. також 
 Кросинговер
 Кросинговер (генетичний алгоритм)